Ойо — стародавня держава йоруба на території сучасної Нігерії
 Ойо — місто на південному заході Нігерії
 Ойо — штат в Нігерії